Zygmunt Ksawery Grabowski (zm. 1809) – krajczy litewski
 Zygmunt Grabowski (1891 lub 1892–1939) – legionista, malarz, grafik, oficer Wojska Polskiego
 Zygmunt I Grabowski (ur. 24 sierpnia 1873) – kapitan rezerwy aptekarz Wojska Polskiego,
 Zygmunt II Grabowski (1892 – ?) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Zygmunt III Grabowski (ur. 9 marca 1897) – podporucznik rezerwy artylerii Wojska Polskiego,
 Zygmunt Jan Grabowski (1898-1940) – porucznik artylerii Wojska Polskiego
 Zygmunt Marian Grabowski - porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego
 Zygmunt Piotr Grabowski - rotmistrz Wojska Polskiego
 Zygmunt Górka-Grabowski (1917–2002) – major Wojska Polskiego, Orderu Virtuti Militari
 Zygmunt Grabowski – harcmistrz, instruktor Szkoły Harcerstwa Starszego „Perkoz”

Przypisy